Schiftan ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schiftan (1870–1936), deutscher Landwirt und Politiker (DVP), Mitglied des Preußischen Landtages
 Hans Schiftan (1899–1941), Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Hermann Schiftan (1883–1942), deutscher Jurist, Kaufmann und Kunstmäzen